De Palmer Cup is een golftoernooi tussen een team Amerikaanse studenten en een team Europese studenten.

Bij de Palmer Cup bestaan de teams uit acht spelers. Europese spelers die in de Verenigde Staten studeren, kunnen niet in het Amerikaanse team meedoen.

Net als bij de Ryder Cup hadden de Verenigde Staten in het begin alleen tegenstanders uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Pas vanaf 2003 mochten ook andere Europese spelers meedoen. In 1998 eindigde het toernooi in een gelijke stand. Het Amerikaanse team heeft nu zes keer verloren en zeven keer gewonnen. 

De Palmer Cup is vernoemd naar Arnold Palmer.

Uitslag

Teams

Externe links
Palmer Cup 
2008 
2007 
2006 
2005 

Golftoernooi voor teams